Набережночелнинская агломерация, также называемая Нижне-Камская (в связи с её географическим расположением в низовьях Камы) — полицентрическая городская агломерация-конурбация, по населению вторая в Республике Татарстан и одна из немногих в России агломераций-миллионеров при городах-немиллионерах.

Располагается на северо-востоке республики, на обоих берегах Камы. Включает в себя 4 города республиканского подчинения (в т. ч. 1 городской округ) и полностью или частично от 7 до 9 муниципальных районов. Население — около 950 тыс. чел..

Развитие агломерации как ядра Камской экономической зоны республики (см. рисунок) закреплено "Схемой территориального планирования Республики Татарстан" (СТП) 2011 года, "Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" (Стратегия-2030) и имеет серьёзные перспективы благодаря относительной молодости населения основных городов, новым производствам в Нижнекамском нефтехимическом и Набережночелнинском автомобилестроительном кластерах и в особой экономической зоне «Алабуга».

Состав агломерации 
Крупнейшие населённые пункты (более 3 тыс. чел.) в зоне активного развития агломерации (согласно Стратегии-2030):

Согласно Стратегии-2030, к зоне активного развития агломерации относятся:

Согласно «Схеме пространственного развития Республики Татарстан», входящей в состав СТП, в перспективе в состав широкой агломерации войдут также:

 Тукаевский район (остальные части)
 Мензелинский район (запад и центр, вкл. г. Мензелинск)
 Заинский район (центр, вкл. г. Заинск)
 Сармановский район (северо-запад, вкл. с. Сарманово).

В «Положении о территориальном планировании», входящем в состав СТП, агломерация имеет три основных центра: Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга. В Положении отмечается, что по мере качественного изменения градообразующих функций трёх центральных городов и усиления связей между ними, агломерация в перспективе, возможно, «расширится в западном, северном и восточном направлениях, в результате чего в состав системы войдут Мамадышская, Агрызская и Актанышская районные системы расселения».

Примечание: Нередко Набережночелнинской агломерацией ошибочно называют Камскую экономическую зону РТ.

Экономика 
Основными отраслями территорий агломерации являются: машиностроение, химическая, нефтехимическая, пищевая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов, нефтедобыча. Наиболее крупными производствами являются ОАО «КАМАЗ» (крупнейший в России и бывшем СССР завод тяжёлых грузовиков и двигателей к ним), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (на момент сооружения крупнейший нефтехимический завод в СССР), ГК «Соллерс», предприятия в особой экономической зоне «Алабуга».

Сооружаются крупнейший в России комбинат нефтепереработки «ТАНЕКО» и второй по величине в России автозавод «Соллерс-Форд» для выпуска полумиллиона машин в год.

Транспорт

Автодороги 
Через агломерацию проходят автодороги федерального значения М-7 (Волга) "Москва – Казань – Уфа" и примыкающая к ней М-7 (подъезд к Перми) "Елабуга – Ижевск – Пермь". Имеется совмещённый авто- и ж.-д. переход через Каму по плотине ГЭС в г. Наб. Челны и мост через Вятку у г. Мамадыш.

Основные автодороги регионального значения: Наб. Челны – Заинск – Альметьевск, Наб. Челны – Нижнекамск – Чистополь, Наб. Челны – Менделеевск, Наб. Челны – Сарманово – Октябрьский, подъезд к аэропорту.

В зимнее время действует ледовая переправа у с. Соколки, по которой проходит кратчайший путь из Нижнекамска в Казань.

Железные дороги 
С севера на юг проходит ж.-д. линия Агрыз – Наб. Челны – Акбаш (линия местами однопутная и неэлектрифицированная). Проложены ж.-д. ветки на Нижнекамск, промзону "Алабуга" и другие ж.-д. ветки промышленных предприятий.

Воздушный транспорт 
Между городами Нижнекамск и Наб. Челны расположен международный аэропорт Бегишево.

Водный транспорт 
Судоходство по Каме (в т. ч. по Нижнекамскому и Куйбышевскому вдхр.), Вятке. Пристани в г. Наб. Челны, Елабуга, п. Красный Ключ (Нижнекамск), Менделеевск, Мамадыш, Камские Поляны, с. Соколки. Грузовые порты в г. Наб. Челны, с. Нижнее Афанасово (Нижнекамск). Паромная переправа через Каму у с. Соколки.

Примечания 

Городские агломерации Татарстана